Ontario Minamatska bolezen je nevrološki sindrom povzročen zaradi hude zastrupitve z živim srebrom. Bolezen se je pojavila v kanadski provinci Ontario. Leta 1970 je resno vplivala na skupnost v severozahodnem Ontariju, ki se prehranjuje z lokalnimi ribami te pa so bile onesnežene z živim srebrom, zaradi nezakonitega odlaganja industrijskih kemičnih odpadkov na tem področju. Bolezen je bila poimenovana po neslavnem primeru resne zastrupitve z živim srebrom v ribolovnem področju Minamata na Japonskem, ki je postalo poznano prav po Minamatski bolezni, saj so se zastrupili samo prebivalci tega področja.

Viri onesnaževanja z živim srebrom

Okrožje Grassy Narrows and Whitedog First Nations
Leta 1962 je Dryden kemična tovarna v Ontariju začela uporabljati živosrebrne celice v klor alkalnem procesu. Proizvajali so natrijev hidroksid in klor, ki so ju uporabljali v velikih količinah za beljenje papirja v proizvodnji, v obratu Dryden celuloza in papir. Obe podjetji sta bili hčerinski družbi angleške multinacionalke Reed International.

Dryden kemična tovarna je odpadno vodo iz proizvodnje spuščala neposredno v rečni sistem. Leta 1970 je prišlo do obsežnega onesnaženja z živim srebrom, kar so odkrili v rečnem sistemu, to pa je vodilo do zaprtja komercialnega ribolova in nekaterih s turizmom povezanih podjetij. 26. marca 1970 je deželna vlada odredila Dryden kemični tovarni, naj preneha z odlaganjem živega srebra v reko, kljub temu, pa ni postavila nobenih omejitev glede emisij živega srebra v zrak, ki jih je družba prav tako izvajala. Ocenjeno je bilo, da je bilo odloženega več kot 9.000 kg živega srebra, ki ga je družba v reko izpustila med l. 1962 in l.1970, vendar pa so se emisije živega srebra v zrak nadaljevale v nezmanjšanem obsegu, dokler družba ni prenehala z uporabo živosrebrnih celic v procesu beljenja, to je bilo oktobra 1975. Družbo pa so zaprli leta 1976.

Okrožje Sarnia First Nation
Okrožje Aamjiwnaang First Nation, poznan tudi kot "Chippewas Sarnia First Nation," locirano ob reki St. Clair, je bilo poimenovano s strani lokalnega prebivalstva kar "kemična dolina." Področje First Nation je bilo okuženo s številnimi kemično povzročenimi boleznimi, vključno z zastrupitvijo z živim srebrom. Starešine v teh skupnostih se spominjajo zbiranja živega srebra iz odlagališč nevarnih odpadkov, polivanja z vodo in nato prodaje na črnem trgu.

Vplivi na zdravje

Okrožje Grassy Narrows in Whitedog First Nations
V poznih 1960-ih, je prebivalstvo v Grassy Narrows in Whitedog začelo trpeti simptome zastrupitve z živim srebrom. Nekaj japonskih zdravnikov, ki so bili vključeni v preučevanje bolezni Minamata na Japonskem so odpotovali v Kanado, da raziščejo zastrupitev z živim srebrom pri teh ljudeh. Simptomi so senzorične motnje, kot so ožanje vidnega polja in naglušnost, nenormalni gibi oči, tresavica, motnje ravnotežja in slaba artikulaciji govora.

Tožbe in poravnave

Grassy Narrows and Whitedog First Nations
Asabiinyashkosiwagong Nitam-Anishinaabeg ali "Grassy Narrows First Nation" in njihovi sosedje, Wabaseemoong Independent Nations (takrat poimenovani "Whitedog Community, zveza Islington Saulteaux") so zahtevali odškodnino zaradi izgube služb in načina življenja. 26. marca 1982, je Kanada prispevala 2,2 milijona USD področju Wabaseemoong za ekonomski razvoj ter socialne in izobraževalne programe. Področje Wabaseemoong je podpisalo tudi poravnavo z Ontarijem, l.1983. 27. julija 1984, je Kanada prispevala še 4,4 milijone USD za okrožje Grassy Narrows predvsem za njihov ekonomski razvoj in razvoj socialnih storitev/planiranja.

Leta 1985, je bil podpisan memorandum sporazuma(MOA), ki je zavezoval vlado in obe podjetji (Reed Limited in Great Lakes Forest Products Ltd.) na enkratno izplačilo odškodnine. Leta 1986, je kanadska vlada v Grassy Narrows in z Islington indijansko zvezo podpisala zavezo za odškodninske poravnave žrtvam zastrupitev z živim srebrom. Prav tako je ontarijska vlada sklenila poravnavo z Wabigoon področjem zardi sistemskega onesnaženja rečnega sistema z živim srebrom. Vse to je rezultiralo v ustanovitvi Fundacije za invalide zaradi zastrupitev z živim srebrom (MDF) in upravnega odbora fundacije, s sedežem v Kenori, Ontario. Zvezne in lokalne oblasti, kot tudi obe odgovorni podjetji so plačali 16,67 milijonov USD za odškodnine žrtvam zastrupitev z živim srebrom. Prispevek Kanade je znašal 2,75 milijona USD. Del odškodnine za First Nations okrožje, okoli 2 milijona USD je bilo naloženo v Funadacijo, za katero pa je odgovorna vlada province Ontario ter upravni odbor Fundacije, ki skrbita, da višina sredstev ne pade pod 100,000 USD ter za vse pridobljen mehanizme koristi za žrtve, katerim je fundacija namenjena.

Vendar pa so pripadniki skupnosti videli le malo tega denarja, predvsem zaradi pogojev njegove porabe in birokratskih ovir, pogojevanih s strani raznih odborov. Tudi First Nations skupnostim so zakoni oteževali da bi starešine lahko porabile odškodnine za koristi prebivalcev teh skupnosti. Poglavar Sakatcheway je bil prvi voditelj, ki je uspel v tej skupnosti s podpisom sporazuma, za pomoč pri izobraževanju prebivalcev tega območja.

Sklici

Glej tudi
 Seznam okoljevarstvenih katastrof
 Zastrupitev z živim srebrom
 Nigata minamatska bolezen
 Minamatska bolezen
 Živo srebro v ribah

Katastrofe leta 1970
Toksikologija
Zgodovina Kanade